

Арабі — місто, штат Джорджія
 Арабі — переписна місцевість, штат Луїзіана